1885 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 На территории Малайзии построена первая железная дорога.
 Построена линия Лунинец — Сарны — Ровно Ковельской железной дороги.
 В России введён «Устав железных дорог», разработанный ещё в 1879 Н. О. Кульжинским.
 В Дании проложена первая железнодорожная линия Копенгаген — Роскилле.
 Во Вьетнаме проложена первая железнодорожная линия Сайгон (Хошимин) — Мито.
 На территории Сенегала проложена первая железнодорожная линия Дакар — Нигер.
 7 ноября уложен стыковочный рельс на Канадской Тихоокеанской железной дороге.
 В 1885 году в Брюсселе (королевство Бельгия) прошёл I Международный железнодорожный конгресс.

Новый подвижной состав 

 Выпущен первый в России танк-паровоз с осевой формулой 0—2—0 — заводской тип 33 Коломенского завода. С 1912 г. — в серии Ь (ерь).

Примечания 

1885